Barsine, dona de Memnó de Rodes i d'Alexandre el Gran, mare d'Hèracles
 Barsine, dona d'Èumenes de Càrdia
 Barsina o Estàtira, filla gran de Darios III de Pèrsia Codomà i dona d'Alexandre el Gran